Kisling es un apellido con el que puede referirse a:

 Moïse Kisling, pintor francés de origen polaco.
 Jérémie Kisling, cantautor suizo.